Bill Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bill Lake (Kalifornien)
 Bill Lake (Lake County, Minnesota)
 Bill Lake (Wadena County, Minnesota)
 Bill Lake (Montana)
 Bill Lake (Lewis County, Washington)
 Bill Lake (Pierce County, Washington)

Siehe auch:
 Bills Lake